Emerald City (televisieserie)
 Emerald City (stad) - fictieve stad in het "Land of Oz" zoals beschreven in de boekenserie van L. Frank Baum
 Emerald City (Vanderslice) - album van John Vanderslice
 Emerald City (The Seekers) - single van The Seekers
 Emerald City (Teena Marie) - album van Teena Marie
 Emerald City (toneelstuk) - toneelstuk van David Williamson
 Emerald City (film) - film gebaseerd op bovenstaand toneelstuk